ТЖС — многозначная аббревиатура:
 ТЖС — типовая жилая секция
 ТЖС, тжс — трудная жизненная ситуация

См. также 
 КТЖС — компоновочная (каталожная) типовая жилая секция
  — аббревиатура латиницей